Курганная — топоним в России:

 Курганная — деревня в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Курганная — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Курганная — до 1961 г. название города Курганинск Курганинского района Краснодарского края.